

Тейзвелл — місто, штат Теннессі
 Тейзвелл — місто, штат Вірджинія